

Cinema 
 I ragazzi della 56ª strada (The Outsiders) – film del 1983 diretto da Francis Ford Coppola

Letteratura 
 I ragazzi della 56ª strada o Ribelli (The Outsiders) – romanzo di S. E. Hinton del 1965
 Non fidarsi è meglio (The Outsiders) – romanzo di A.E. Martin, Il Giallo Mondadori n. 505

Musica 
 The Outsiders – gruppo musicale punk rock britannico
 The Outsiders – gruppo musicale rock olandese 
 The Outsiders – gruppo musicale rock and roll statunitense
 The Outsiders – album dei Needtobreathe del 2009
 The Outsiders – album di Eric Church del 2014
 The Outsiders – singolo di Eric Church del 2013

Televisione 
 Brillantina (The Outsiders) – serie televisiva statunitense sequel del film I ragazzi della 56ª strada
 The Outsiders – serie televisiva australiana del 1976
 The Outsiders – film per la televisione del 2006 diretto da Andy Goddard
 Il Sacro e profano (The Outsiders) – episodio della seconda stagione di The Unit
 La scelta di Donna (The Outsiders) – episodio della prima stagione di Dallas
 La terra degli Hamish (The Outsiders) – episodio della quarta stagione di MacGyver
 The Outsiders – episodio della seconda stagione di Covert Affairs
 The Outsiders – episodio della terza stagione de Le nuove avventure di Flipper

Altro 
 The Outsiders – tag team di wrestling

Pagine correlate 
 Outsiders
 The Outsider